Pegasoferae — предполагаемая клада плацентарных млекопитающих. Объединяет кладу Zooamata и отряд рукокрылых.

Филогения

Примечания 

Плацентарные